Дон Ейрі (;  1948) — британський піаніст, композитор.
 Джордж Біддель Ейрі (, 1801–1892) — англійський астроном.

Див. також 
 Ейрі (кратер) — кратер на Марсі.